Världsmästerskap 1976 kan avse:

Formel 1-VM 1976
Roadracing-VM 1976
Världsmästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1976
Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1976
Världsmästerskapen i konståkning 1976
Världsmästerskapet i landhockey för damer 1976
Världsmästerskapen i orientering 1976
Världsmästerskapen i skidskytte 1976